Östman är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Östman 3 735 
 Östmann 8
Tillsammans blir detta 3 743 personer. Namnet har varit ett förhållandevis vanligt soldatnamn.

Personer med efternamnet Östman
Arnold Östman (född 1939), svensk dirigent
Bernt Östman (född 1962), svensk skådespelare
Bror Östman (1928–1992), svensk backhoppare
Carl Johan Östman (1888–1983), meteorolog
Carl Otto Östman (1840–1920), svensk valthornist, bror till Fredrik Gustaf Östman
Fredrik Gustaf Östman (1834–1868), svensk trombonist, bror till Carl Otto Östman
Fritz Otto Östman (1863–1949), svensk valthornist, son till Carl Otto Östman
Hans Östman (1931–2010), konstnär
Jan-Ola Östman (född 1951), finländsk språkvetare
Jarl Östman (1876–1925), svensk manusförfattare
John Östman (1890–1959), konstnär
Karl Östman (1876–1953), svensk författare
Lars Östman (1944–2022), svensk professor i företagsekonomi
Lasse Östman (1944–2016), svensk keramiker
Nan Inger Östman (1923–2015), svensk författare
Nils Östman (1882–1934), svensk arkivarie
Nina Östman (född 1954), svensk fotograf
Orion Östman (1866–1949), svensk flöjtist, son till Carl Otto Östman
Per Östman (1805–1875), svensk riksdagsman 1865–1866
Rasmus Östman (född 1988), svensk fotbollsspelare
Samuel Östman (född 1982), svensk låtskrivare
Tove Östman Styrke (född 1992), svensk sångerska

Källor

Svenska efternamn